Balsom ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Balsom (* 1978), englische Trompeterin
 Cliff Balsom (* 1946), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Balson